Bridgeton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bridgeton Township (Michigan)
 Bridgeton Township (Pennsylvania)